Inka – władca imperium Inków
 Inka – marka kawy zbożowej
 Inka – osada w powiecie stargardzkim
 Inka – zdrobnienie od imion kończących się na -ina, takich jak Halina, Paulina. Także fryzyjski i fiński odpowiednik Ingi
 Inka – pseudonim Danuty Siedzikówny
 Inka 1946. Ja jedna zginę – przedstawienie Teatru Telewizji z 2006 roku